El término «Casas Blancas» puede referirse a:

 En  España:
 Casas Blancas, localidad en Cimadón, La Rioja;
 Casas Blancas, caserío en Sucina, Murcia.

 En  México:
 Casas Blancas, localidad en el municipio de Guaymas, Sonora.